Флэк () — английская фамилия. Известные носители:
 Флэк, Кен (; 1963—2018) — американский профессиональный теннисист.
 Флэк, Роберта (род. 1939) — американская соул-певица джазовых баллад, лауреат нескольких наград «Грэмми».
 Флэк, Тедди (1873—1935) — австралийский легкоатлет и теннисист, двукратный чемпион летних Олимпийских игр, первый Олимпийский чемпион от Австралии.

См. также